Le tournoi de squash Torneo International Bicentenario Mexico 2010 se tient à Toluca au Mexique du 18 au . 

La championne du monde  Nicol David remporte la finale en battant Rachael Grinham en finale et obtient le  titre de sa carrière.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la WSA

Squash en 2010
Compétition de squash à Toluca
Sport au Mexique en 2010
Sport en octobre 2010